Futbolnyj klub Okean Kerč () je ruský fotbalový klub sídlící ve městě Kerč v Republice Krym. Od sezóny 2015/16 hraje v Premjer lige (krymská nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1938. V sezóně 2015/16 se klub přihlásil do Krymského fotbalového svazu a stal se zakládajícím členem nové Krymské ligy.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu 50-letija Oktjabrja s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1938 – FK Stal Kerč (Futbolnyj klub Stal Kerč)
 1939 – FK Metallurg Kerč (Futbolnyj klub Metallurg Kerč)
 1965 – FK Avangard Kerč (Futbolnyj klub Avangard Kerč)
 1979 – FK Okean Kerč (Futbolnyj klub Okean Kerč)
 1992 – FK Vojkovec Kerč (Futbolnyj klub Vojkovec Kerč)
 1994 – FK Metallurg Kerč (Futbolnyj klub Metallurg Kerč)
 1995 – FK Okean Kerč (Futbolnyj klub Okean Kerč)
 1996 – FK Portovik Kerč (Futbolnyj klub Portovik Kerč)
 1997 – zánik
 2012 – obnovena činnost pod názvem FK Okean Kerč (Futbolnyj klub Okean Kerč)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální klubové stránky  

Fotbalové kluby na Krymu
Fotbalové kluby založené v roce 1938
FK Okean